Екатерина Макарова и Елена Веснина — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Лиза Реймонд и Лизель Хубер — не защищали свой титул, но обе принимали участие в турнире:
 Лиза (в паре с Самантой Стосур) прошла раунд.
 Лизель (в паре с Марией Хосе Мартинес Санчес) уступила уже на старте.

Посев 

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Второй раунд)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Второй раунд)
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Финал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Титул)

<li>  Лизель Хубер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый раунд)
<li>  Нурия Льягостера Вивес /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал)
<li>  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
<li>  Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2013